Общественная палата — постоянно действующий консультативный коллегиальный совещательный орган в субъектах РФ и муниципальных образований Российской Федерации, осуществляющий свою деятельность на общественных началах на основе добровольного участия в её деятельности граждан Российской Федерации, регулируемый федеральным законом от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации». и федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Общественные палаты подразделяются на Общественные палаты субъектов Российской Федерации и Общественные палаты (советы) муниципальных образований. Финансируются из местных бюджетов.

Главная цель общественных палат — осуществление общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

Первые общественные палаты в Российской Федерации начали образовываться в 2005 году после принятия в апреле федерального закона № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации».

Предпосылки и история создания 
Впервые идеи о создании института общественных палат в Российской Федерации была высказана в 2001 году на Гражданском форуме в Кремле. Идея создания подразумевала создание новой общественной политической силы в стране. Предполагалось создать механизм состоящий в равной пропорции из представителей власти, общества и представителей различных политических сил, который бы объединял в себе возможности воздействия на власть и общество.

В 2005 году вскоре после избрания В. В. Путина на второй президентский срок был принят федеральный закон № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации», первая всероссийская общественная палата (после времён Б. Н. Ельцина) была организована в Москве в 2005 году. Палата должна была обеспечить взаимодействие общественных институтов и граждан с органами государственной власти, а также способствовать учёту интересов и потребностей населения страны. Следом за федеральным законом в российских регионах принимаются региональные законы которые фактически дублируют ФЗ с точки зрения порядка формирования и объёма компетенций Общественной палаты субъекта России.

После принятия федерального закона субъекты России поспешили реформировать порядок формирования уже существующих общественных палат субъектов Федерации за счёт участия в этом процессе высшего должностного лица субъекта РФ и законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта России. До этого момента в ряде регионов общественные палаты на 100 % формировались без участия органов государственной власти и должностных лиц.

Принципы функционирования 
Общественная палата не является юридическим лицом, при этом некоторые палаты преимущественно субъектов, имеют исполнительные аппараты Общественных палат, которые являются юридическими лицами. которые осуществляют организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное обеспечение деятельности общественных палат, в тех палатах где аппарата нет, данные функции, как правило возложены на штатных служащих муниципальных образований. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность Общественных палат в субъекте РФ, является закон об общественной палате этого субъекта, поэтому для различных регионов России принципы формирования и функционирования местных общественных палат отличаются. Правовым актом для Общественной палаты муниципального образования является Положение утверждёное местным советом депутатов.  

Большинство общественных палат на территории России при осуществлении своей деятельности руководствуются двумя основными документами — Регламентом работы палаты и Кодексом этики членов палаты. Регламентом общественной палаты устанавливаются порядок её формирования, порядок работы членов палаты, срок их полномочий, и иные организационные вопросы. Кодекс этики устанавливает обязательные для каждого члена Общественной палаты правила поведения при осуществлении им своих полномочий на основе прописанных в кодексе этических норм.

Задачи общественных палат согласно федеральному закону 
 содействие развитию институтов гражданского общества субъекта;
 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
 содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
 формирование и развитие гражданского правосознания;
 выдвижение, поддержка и реализация гражданских инициатив субъекта;
 привлечение граждан, некоммерческих организаций к открытому и гласному обсуждению вопросов развития субъекта;
 взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления субъекта;
 содействие защите прав граждан и их объединений, развитию демократических институтов субъекта;
 участие в формировании социально-экономической политики субъекта; взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов;
 Общественный жилищный контроль.

По требованию статьи 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля» и пункта 8 статьи 20 Жилищного кодекса РФ. Общественная палата является субъектом общественного жилищного контроля, в форме мониторинга, информируя жилищную инспекцию и иные муниципальные и государственные органы о выявленных нарушениях.

Формирование Общественных палат 
Несмотря на то что каждая палата осуществляет свою деятельность согласно закону субъекта, принципы их формирования, зафиксированные в законах субъектов, схожи: как правило они сочетают принципы избрания и назначения членов палаты, но и то, и другое происходит при консультировании с представителями общественных организаций. В ряде регионов, даже если губернатор и утверждает членов палаты, то они или должны быть известны своими делами жителям субъекта, или являться членами общественных объединений.

В целом можно зафиксировать сложившуюся в большинстве регионов РФ практику при которой одну треть назначает высшее должностное лицо субъекта, одну треть назначает законодательный (представительный) орган субъекта, одну треть избирают представители общественных объединений региона (такая практика имеет место в следующих субъектах: Новосибирская область, Свердловская область, Магаданская область, Республика Алтай, Ростовская область и др.)

Срок полномочий, количество комиссий и членов общественной палаты в субъектах, определяется Законом и Постановлением областного (краевого) городского, районного Собрания, Думы субъекта от 3 до 5 лет.

Количество членов общественных палат может разниться по регионам, и составляет в среднем от 15 до 100 человек в зависимости от размера региона. (Так например в Общественной палате Ненецкого автономного округа 21 член, а в Общественной палате Новосибирской области 94 члена).

Формы работы 
Основными рабочими механизмами функционирования любой общественной палаты в России являются: пленарные заседания общественной палаты, заседания совета общественной палаты, комиссий и рабочих групп общественной палаты, а также форумы, конференции, круглые столы, слушания, семинары и так далее. По итогам проводимых мероприятий принимаются документы: резолюции, рекомендации, решения, экспертные заключения, предложения и обращения, которые носят исключительно рекомендательный характер.

Нередко создание внутри палат отдельных комиссий и рабочих групп для более детальной проработке конкретных проблем и вопросов.

Годы создания некоторых общественных палат субъектов РФ 
 Общественная палата Алтайского края — 2005 год
 Общественная палата Калининградской области — 2005 год
 Общественная палата Челябинской области — 2005 год
 Общественная палата Республика Дагестан — 2006 год
 Общественная палата Кемеровской области — 2006 год
 Общественная палата Новосибирской области — 2007 год
 Общественная палата Республики Башкортостан — 2009 год
 Общественная палата Ленинградской области — 2009 год
 Общественная палата Ярославской области — 2009 год
 Общественная палата Забайкальского края — 2010 год
 Общественная палата Чукотского автономного округа — 2010 год
 Общественная палата Ростовской области — 2011 год
 Общественная палата Республика Тыва — 2011 год
 Общественная палата Республики Саха (Якутия) — 2011 год
 Общественная палата Хабаровского края — 2011 год
 Общественная палата Республика Бурятия — 2012 год
 Общественная палата города Москвы — 2012 год
 Общественная палата Краснодарского края — 2013 год
 Общественная палата Ставропольского края — 2013 год

Общественные палаты (советы) муниципальных образований 
Помимо регионального уровня в России также существует целый институт Общественных палат (советов) муниципальных образований. Только в Московской области таких палат (советов) насчитывается 65, а в Ростовской области 55.

См. также 
 Общественная палата Российской Федерации
 Муниципальные общественные палаты (советы)

Примечания 

Общественные палаты
Появились в 2005 году в России